Hosszúfalu ist der Name mehrerer Ortschaften:
 früherer Name der Gemeinde Vashosszúfalu in Ungarn
 ungarischer Name der Ortschaft Dolga vas in der Gemeinde Lendava, Slowenien
 ungarischer Name eines Stadtteils von Săcele, Rumänien
 früherer ungarischer Name der Gemeinde Dlhá nad Váhom, Slowakei